Wilhelm Kunst (1799-1859) – attore tedesco
 Wilhelm Kunst (1909-1986) – scultore tedesco